Оксид празеодима — бинарные неорганические соединения металла празеодима и кислорода:

 Оксид празеодима(III) 
 Оксид празеодима(IV)